Luchner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Luchner (1877–1931), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Karl Luchner (1929–2001), deutscher Physiker
 Leo Luchner (* 1996), deutscher Komponist und Musiker